William Chalmers est le nom de plusieurs personnalités.
 William Chalmers (1748-1811), marchand suédois
 William Chalmers (football) (1907-?), footballeur et entraîneur écossais
 William Wallace Chalmers (1861-1944), homme politique américain
 William « Chick » Chalmers (1934-1994), joueur de hockey sur glace canadien
 William Chalmers Burns (1815-1868), missionnaire écossais en Chine.